

Geografia 
 Giri – fiume africano affluente dell'Ubangi

Persone 
Anish Giri (1994) – scacchista olandese Grande Maestro di origine russa e nepalese
Giacomo Giri (1852-1934) – latinista italiano
Nello Giri (1919–...) – ciclista su strada e pistard sammarinese
Varahagiri Venkata Giri (1894-1980) – politico indiano